

Mitologia greca 
 Climeno – personaggio della mitologia greca, padre di Arpalice, donna con cui ebbe un rapporto incestuoso
 Climeno – personaggio della mitologia greca, figlio di Cardi e re di Olimpia deposto da Endimione
 Climeno – personaggio della mitologia greca, figlio di Helios e re di Beozia
 Climeno – personaggio della mitologia greca, re dei Mini di Orcomeno e figlio di Presbone
 Climeno – personaggio della mitologia greca, padre di Euridice che divenne moglie di Nestore
 Climeno – personaggio della mitologia greca, figlio del re Oineo re di Calidone ed Altea ucciso dai Cureti
 Climeno – personaggio della mitologia greca, come Anfinomo, è uno dei Proci ed è proveniente da Dulichio
 Climeno – personaggio della mitologia greca, uccise Hodites durante la contesa tra Perseo e Fineo
 Climeno – personaggio della mitologia greca, Epiteto del dio dell'Ade
 Climeno – personaggio della mitologia greca, uno degli argonauti e fratello di Ificlo
 Climeno – personaggio della mitologia greca, figlio di Scheneo
 Climeno – personaggio della mitologia greca, figlio di Foroneo oppure Cerdo oppure Teledice od anche Cinna. Con la sorella Ctonia fondò un tempio a Demetra

Note

Bibliografia 
 Robert Graves, I miti greci
 Pausania, Periegesi della Grecia, Libro VI